Христманн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Христманн, Вильгельм Лудвиг (1780—1835) — немецкий математик и богослов.
 Христманн, Якоб (1554—1613) — немецкий математик, астроном и ориенталист.

См. также 
 Кристман